İncə – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 İncə – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian